Diese Liste enthält alle offiziellen Länderspiele der aserbaidschanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Die ersten fünf Spiele werden von der FIFA nicht berücksichtigt, da der aserbaidschanische Fußballverband erst 1994 in die FIFA aufgenommen wurde.
Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Aserbaidschans aufgeführt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der aserbaidschanischen Mannschaft
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der aserbaidschanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

1992 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Abgesagte Spiele

Statistik

Gesamtbilanz

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Länderspielbilanzen 
Aserbaidschan spielte am 12. Februar 2003 als erste Mannschaft gegen Serbien und Montenegro, nachdem die Bundesrepublik Jugoslawien diesen Namen am 4. Februar 2003 angenommen hatte und spielte als erstes UEFA-Mitglied gegen Palästina (2012) und Usbekistan (1998), sowie von den derzeitigen UEFA-Mitgliedern 1993 zuerst gegen Kasachstan und Kirgisistan, war zum Zeitpunkt der Spiele aber noch nicht Mitglied der UEFA.

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Fußnoten

Weblinks 
 RSSSF-Liste aller Länderspiele Aserbaidschans bis einschließlich der Partie gegen Litauen am 26. März 2008
 Auflistung der Länderspiele Aserbaidschans auf FIFA.com

Aserbaidschan
!Landerspiele